

Toponyme 

 Numance, Numancia ou Numantia, ville antique du nord de l'Hispanie située près de l'actuelle Soria en Castille-et-León ;
 Numancia de la Sagra, commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

 Numancia, municipalité de la province d'Aklan.

Autres 
 Numancia, un cuirassé à coque en fer de la marine espagnole lancé en 1864 ;
 , une frégate de la marine espagnole lancée en 1987 ;
 CD Numancia, club de football espagnol basé à Soria ;
 CD Numancia, club de volley-ball espagnol basé à Soria.

Voir aussi